|-
| (84401) 2002 TZ179||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84402) 2002 TD180||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84403) 2002 TA181||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84404) 2002 TB181||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84405) 2002 TD181||||14 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84406) 2002 TK181||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84407) 2002 TU181||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84408) 2002 TV181||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84409) 2002 TN183||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84410) 2002 TA187||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84411) 2002 TC187||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84412) 2002 TR188||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84413) 2002 TU191||||5 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84414) 2002 TG195||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84415) 2002 TL195||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84416) 2002 TU195||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 84417 Ритабоу (Ritabo)||||5 жовтня 2002||Кодденгемська обсерваторія||Том Боулс
|-
| (84418) 2002 TX206||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84419) 2002 TE207||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84420) 2002 TL207||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84421) 2002 TT207||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84422) 2002 TN209||||6 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84423) 2002 TQ209||||6 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84424) 2002 TB210||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84425) 2002 TU215||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84426) 2002 TP218||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84427) 2002 TQ222||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84428) 2002 TJ223||||7 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84429) 2002 TW223||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84430) 2002 TL224||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84431) 2002 TD225||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84432) 2002 TR226||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84433) 2002 TY226||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84434) 2002 TD227||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84435) 2002 TH227||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84436) 2002 TU228||||7 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84437) 2002 TW231||||8 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (84438) 2002 TU233||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84439) 2002 TW233||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84440) 2002 TE234||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84441) 2002 TK235||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84442) 2002 TL235||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84443) 2002 TF236||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84444) 2002 TM238||||7 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84445) 2002 TZ239||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84446) 2002 TN240||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 84447 Jeffkanipe||||6 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84448) 2002 TX240||||6 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84449) 2002 TA241||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84450) 2002 TZ241||||8 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84451) 2002 TP242||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84452) 2002 TQ248||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84453) 2002 TU248||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84454) 2002 TN250||||7 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84455) 2002 TO250||||7 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84456) 2002 TR250||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84457) 2002 TY250||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84458) 2002 TB251||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84459) 2002 TG251||||7 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (84460) 2002 TH254||||9 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84461) 2002 TQ254||||9 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (84462) 2002 TW255||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84463) 2002 TZ255||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84464) 2002 TT256||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84465) 2002 TO257||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84466) 2002 TV257||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84467) 2002 TX258||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84468) 2002 TY258||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84469) 2002 TL259||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84470) 2002 TB260||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84471) 2002 TD260||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84472) 2002 TZ260||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84473) 2002 TP261||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84474) 2002 TX263||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84475) 2002 TJ264||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84476) 2002 TR264||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84477) 2002 TF265||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84478) 2002 TC266||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84479) 2002 TK266||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84480) 2002 TM266||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84481) 2002 TB267||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84482) 2002 TW267||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84483) 2002 TU269||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84484) 2002 TY270||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84485) 2002 TY273||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84486) 2002 TY275||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84487) 2002 TZ275||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84488) 2002 TV276||||9 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84489) 2002 TT277||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84490) 2002 TK280||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84491) 2002 TR280||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84492) 2002 TF281||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84493) 2002 TK282||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84494) 2002 TT282||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84495) 2002 TC283||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84496) 2002 TJ283||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84497) 2002 TR283||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84498) 2002 TB284||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84499) 2002 TE285||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (84500) 2002 TG285||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

84400